Мініатюра (, з , від  «сурик») — ціла низка термінів у різних сферах, як гуманітарних (мистецтво взагалі і зокрема живопис, література, театр тощо), так і точних та інженерних (комп'ютерна графіка, книговидання тощо), що означає невеликий обсяг (розмір, формат тощо) предмету; ширше — взагалі будь-що невеликого розміру.

Мініатюра у різних сферах:
 Мініатюра — невеликий за обсягом жанр літератури
 Мініатюра — невеликий за обсягом вид живопису
 Мініатюра — у книговиданні нестандартно малий формат видання
 Мініатюра () — зменшене представлення файлу у вигляді графічної оболонки
 Мініатюра, також Фрачнік — зменшені варіанти (мініатюрні копії) нагород та нагрудних знаків
 Мініатюра (у музиці) — невеликий музичний твір, де художній образ подано в максимально сконцентрованому часо-просторі

Примітки

Посилання